L’alphabet hongrois (en hongrois : magyar ábécé) est l’alphabet utilisé pour écrire le hongrois. Il utilise l’alphabet latin moderne avec 40 lettres auxquelles il faut en ajouter quatre pour les mots internationaux : Q, W, X et Y. Les lettres doubles : Cs, Dz, Gy, Ly, Ny, Sz, Ty, Zs et triple : Dzs sont insécables.

Prononciation 

Hongrois
Langue hongroise